Elias Valtonen – cestista finlandese
 Mato Valtonen – attore finlandese
 Mauri Valtonen – astronomo finlandese
 Reino Valtonen – cestista e pugile finlandese